Die Scottish Football League Division Two wurde 1926/27 zum 28. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 28. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1926/27 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC Bo’ness, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Raith Rovers den Aufstieg in die Division One sicherte. Die Nithsdale Wanderers zogen sich am Saisonende aus der Scottish Football League zurück und wurden für die folgende Spielzeit durch Leith Athletic ersetzt.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1926/27 bei statto.com

Fußballsaison 1926/27
1926 27